Матю Вон () е английски режисьор, продуцент и сценарист.

Биография и творчество 
Роден е на 7 март 1971 година в Лондон като незаконно дете на английски аристократ, но в детството си смята за свой баща американския актьор Робърт Вон. Започва да работи като продуцент и продуцира няколко успешни филма на своя близък приятел Гай Ричи, а от 2004 година режисира и свои филми.

Филмография

Източници 
 Биография на сайте IMDb.com
 Информация на сайте КиноКадр.ру
 Interview

Английски режисьори
Английски филмови продуценти
Английски сценаристи
Родени в Лондон